Die Abkürzung AZR steht für:
 Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen, die gängigen Regeln in Österreich für die korrekte Schreibweise von Abkürzungen und Quellenangaben in juristischen Texten
 Air Zaire, ICAO-Code der ehemaligen Fluggesellschaft
 Ausländerzentralregister, eine deutsche Datenbank, in der personenbezogene Daten zu Ausländern gespeichert sind

AZR